Florian Geyer ist der Name folgender Personen:

* Florian Geyer (um 1490–1525), deutscher Ritter und Diplomat

Florian Geyer steht für:
 Florian Geyer (Drama, 1896), Drama von Gerhart Hauptmann
 Florian Geyer (Drama, 1913), Drama von Heinz Sausele
 8. SS-Kavallerie-Division „Florian Geyer“, Division der Waffen-SS
 Kameradschaft Florian Geyer, Studentencorps, siehe Corps Germania Hohenheim